Dachsberger steht für:

 Johannes Dachsberger (1898–1981), Generalvikar im Bistum Passau
 Dachsberger (Adelsfamilie), Ministerialen der Schaunberger mit Sitz auf Schloss Dachsberg in Oberösterreich

Siehe auch:
 Dachsberg
 Dachsberger Bach
 Dachsberger See